Alken steht für:
 ein Brüderpaar der germanischen Mythologie, siehe Alcis 
 Alken (Mythologie) (auch Alkyoniden), die Töchter des Alkyoneus
 Alkene, eine Untergruppe der aliphatischen Kohlenwasserstoffe
 Alkenvögel, eine Familie von Vögeln

Orte:
 Alken (Belgien), eine Gemeinde in der Provinz Limburg
 Alken (Dänemark), eine Gemeinde in der Skanderborg Kommune, Jütland
 Alken (Untermosel), eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz

Personen:
 Carl Erich Alken (1909–1986), deutscher Urologe
 Else Alken (1877–1942), Frankfurter Stadträtin und Opfer des Nationalsozialismus
 Heinrich Alken (1753–1827), deutscher Bildhauer und Maler
 Josef Alken (1860–1932), deutscher Opernsänger und Schauspieler
 Minna Alken-Minor (1860–1905), deutsche Opernsängerin